Sake (Congo-Kinshasa), 
Sake (Rwanda)